Luhn steht für:

 Luhn-Algorithmus, eine Methode zur Überprüfung von Identifikationsnummern

Luhn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peter Luhn (1896–1964), deutscher Informatiker
 Joachim Luhn (1640–1717), deutscher Maler
 Rainer Luhn (* 1955), deutscher Sänger, Travestiekünstler, Autor und Regisseur 
 Ulrich Luhn (* 1941), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Lun